Le Motor City Open 2012 est l'édition 2012 du tournoi de squash Motor City Open qui se déroule au Birmingham Athletic Club à Détroit du 27 au .

Le tournoi comprend 16 joueurs dont 4 joueurs qualifiés.

Ong Beng Hee remporte sa première grande victoire depuis 2008 en s'imposant en finale face à Hisham Mohd Ashour.

Dotation et points 
En 2012, la dotation est de . Les points sont répartis suivant le tableau suivant:

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi 
 Motor City Open
 Saison 2012 de la PSA

2012
Sport aux États-Unis en janvier 2012
Squash en 2012